Superettans maratontabell är en ackumulerad tabell som Svenska Fotbollförbundet sammanställer över samtliga färdigspelade säsonger av Superettan sen starten 2000.

Säsongerna 2000–2021

Anmärkningslista

Referenser 

Superettan
Maratontabeller